Склад збірної Франції на чемпіонаті Європи 2004 

Докладніше...Чемпіонат Європи з футболу 2004
Франція 2004